A graffiti jelentései:
 graffiti, falfirka

Zene  
Graffiti, Tokio-album, 1998
Graffiti, Chris Brown-album, 2009
Graffiti Bridge, Prince-album, 1990
Graffiti, Maxïmo Park-dal, 2005
Graffiti, Gackt-dal, 2011